
Кутейниково — топоним:

Россия 
 Кутейниково — посёлок при станции в Зимовниковском районе Ростовской области.
 Кутейниково — слобода в Родионово-Несветайском районе Ростовской области.
 Кутейниково — село в Чертковском районе Ростовской области.

Украина 
 Кутейниково — посёлок городского типа в Амвросиевском районе Донецкой области.

Станции 
 Кутейниково — станция Донецкой железной дороги.
 Кутейниково — станция Северо-Кавказской железной дороги в Ростовской области.

См. также 
 Кутейников
 Кутейниковская